

Персоналії 
 Вілбер Райт (англ. Wilbur Wright; нар. 16 квітня 1867(1867-04-16), Мілвіл[d] — пом. 30 травня 1912, Дейтон) — американський авіаконструктор, льотчик.
 Річард Вілбер, Річард Перді Вілбер (англ. Richard Purdy Wilbur, 1 березня 1921, Нью-Йорк, США — 14 жовтня 2017) — американський поет і перекладач. 
 Вілбер Норман Крістіансен (англ. Wilbur Norman Christiansen; 9 серпня 1913 - 26 квітня 2007) — австралійський астроном.

Топоніми 
 Вілбер — гора у хребті Феруетер, в горах Святого Іллі (штат Аляска, США).

Інше 
 15109 Вілбер (15109 Wilber) — астероїд головного поясу.